Roman Berdnikow ist der Name folgender Personen:

* Roman Borissowitsch Berdnikow (* 1974), russischer Generalleutnant
 Roman Sergejewitsch Berdnikow (* 1992), russischer Eishockeyspieler